Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Wojciech Fibak che ha abbandonato la partita sul punteggio di 4-6, 6-1, 7-5, 5-5.

Teste di serie 

 Yannick Noah (primo turno)
 Bill Scanlon (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (campione)
 Wojciech Fibak (finale, ritiro)

 Heinz Günthardt (primo turno)
 Assente
 Thomas Högstedt (secondo turno)
 Marcos Hocevar (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1983